A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon férfi versenyszámát augusztus 7-én rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. Az aranyérmet a brit Alistair Brownlee nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény
A rövidítés jelentése a következő:
 DNF: nem ért célba

Források 

Triatlon a 2012. évi nyári olimpiai játékokon